Luci Bebi, ambaixador
 Luci Bebi, comissionat